Glen Phillips (coureur), een Brits speedwaycoureur
 Glen Phillips (cricketspeler), een Brits cricketspeler
 Glen Phillips (gitarist), een Amerikaans gitarist
 Glen Phillips (singer-songwriter), een Amerikaans singer-songwriter en frontman van Toad the Wet Sprocket